Штеффі Граф була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Габріела Сабатіні.

Мартіна Навратілова виграла титул, перемігши у фіналі Сабатіні з рахунком 6–0, 6–2.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Штеффі Граф (півфінал)
  Мартіна Навратілова (переможниця)
  Габріела Сабатіні (фінал)
  Клаудія Коде-Кільш (півфінал)
  Зіна Гаррісон (чвертьфінал)
  Катарина Малеєва (чвертьфінал)
  Мері Джо Фернандес (2-ге коло)
 n/a
  Сандра Чеккіні (3-тє коло)
  Ізабель Куето (1-ше коло)
  Яна Новотна (2-ге коло)
  Юдіт Візнер (2-ге коло)
  Гелен Келесі (3-тє коло)
  Беттіна Фулько (1-ше коло)
 n/a
 n/a

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 ITF tournament edition details 

1988
Тур WTA 1988